Александр Анатольевич Мотылёв (род. 17 июня 1979, Свердловск) — российский шахматист, гроссмейстер (2000). Чемпион России (2001). Чемпион Европы (2014). Чемпион Европы по быстрым шахматам (2021)

В четыре года с шахматами Александра познакомил отец. Дедушка его сопровождал на турниры. Вначале тренировался у А. И. Литовского в дальнейшем у А. Т. Терентьева в шахматном клубе «Этюд» Центра внешкольной работы «Социум» г. Екатеринбург.
Некоторое время тренировал С.Карякина
 
Побеждал на чемпионатах России в категориях до 16 и 18 лет.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Александра Мотылёва на сайте 365chess.com

Шахматисты России
Чемпионы России по шахматам
Чемпионы Европы по шахматам